Polyphyllia är ett släkte av koralldjur. Polyphyllia ingår i familjen Fungiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Polyphyllia